Colon of Colón kan verwijzen naar:
karteldarm of colon
Costa Ricaanse colon, de munteenheid van Costa Rica
Salvadoraanse colon, de munteenheid van El Salvador
CA Colón, een Argentijnse voetbalclub
Colons, Franse kolonisten
Colon (Hebreeuwse dichtkunst), een onderdeel van een versregel in gedichten in het Oude Testament

Geografie
Argentinië:
Colón (partido), een partido in de provincie Buenos Aires
Colón (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires
Colón (Entre Ríos), een plaats in de provincie Entre Ríos
Colón (departement van Entre Ríos), een departement van de provincie Entre Ríos
Colón (departement van Córdoba), een departement van de provincie Córdoba

Colombia:
Colón (Nariño), een gemeente in het departement Nariño
Colón (Putumayo), een gemeente in het departement Putumayo

Panama:
Colón (provincie), een provincie
Colón (Panama), een plaats in de gelijknamige provincie Colón
Colón (district), een district in de gelijknamige provincie Colón
Colón (eiland), een eiland in de provincie Bocas del Toro
Colón (vrijhandelszone), een vrijhandelszone

Verenigde Staten:
Colon (Michigan), een plaats in de staat Michigan
Colon (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska

Overige:
Colón (Cuba), een gemeente in de Cubaanse provincie Matanza
Colón (departement van Honduras), een departement van Honduras
Colón (La Libertad), een gemeente in de Salvadoraanse staat La Libertad
Colón (rivier), een rivier in Costa Rica
Colón (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Zulia
Metrostation Irún Colón, een metrostation in de Spaanse plaats Irún

Personen met de achternaam Colon of Colón
Cristóbal Colón, de Spaanse naam van de Italiaanse ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus
Willie Colón, een Porto Ricaans-Amerikaans musicus